Machine Head — американський метал-гурт з Окленду, штат Каліфорнія.
 Machine Head — альбом британського рок-гурту Deep Purple.